Freie Sachsen ist der Name folgender politischer Gruppierungen:
 Freie Sachsen – Allianz unabhängiger Wähler, aktiv 2007 bis 2009
 Freie Sachsen (2021), gegründet 2021